Ігле́сіас () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, що походить від  — церква. Відомим носіями прізвища є:

 Альберто Іглесіас — іспанський композитор
 Арсеніо Іглесіас — іспанський футболіст і футбольний тренер
 Борха Іглесіас — іспанський футболіст
 Дані Іглесіас — іспанський футболіст
 Данієль Іглесіас — аргентинський борець вільного та греко-римського стилів
 Енріке Іглесіас — іспанський співак, син Хуліо Іглесіаса
 Леонардо Іглесіас — аргентинський футболіст
 Пабло Іглесіас — іспанський політик, соціаліст
 Рафаель Іглесіас — аргентинський боксер, олімпійський чемпіон
 Рафаель Іглесіас Кастро — 14-й президент Коста-Рики
 Роніель Іглесіас — кубинський боксер
 Хосе Марія Іглесіас — мексиканський юрист, журналіст і політик
 Хуліо Іглесіас — іспанський співак, композитор і автор пісень

Ігле́сіас () — назва кількох географічних пунктів:

 Іглесіас (Бургос) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Іглезіас — муніципалітет в Італії

Іспанські прізвища